Лијана (Софија, 12. септембар 1980) бугарска је поп-фолк певачица.

Биографија 
Рођена је 12. септембра 1980. године у Софији. Од краја 1990-их објавила је три албума. У јесен 2013. учествовала је у петој сезони емисије „ВИП Брат 5”, где је дошла до финала и завршила на петом месту. Након двогодишње паузе, 2016. објавила је неколико нових песама, укључујући „Воодоо” и „И мажете”.

Дискографија

Албуми 
 -{Каменно сърце}- (1998)
 -{Платинена жена}- (2000)
 -{Като вещица}- (2010)

Спотови 

Рођени 1980.
Софијци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи